«Военный музей» () — один из пересадочных узлов Пекинского метрополитена, который связывает между собой станции двух линий: 1 и 9. Этот пересадочный узел расположен в районе Хайдянь.

Станция линии 1 

«Военный музей» () — станция линии 1 Пекинского метрополитена. Расположена между станциями «Гунчжуфэнь» и «Мусиди».

Станция линии 9 

«Военный музей» () — станция линии 9 Пекинского метрополитена. Расположена между станциями «Байдуйцзы» и «Пекинский Западный вокзал».

На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Соседние станции 

Станции Пекинского метрополитена
Линия 1 Пекинского метрополитена
Линия 9 Пекинского метрополитена